Разбегаево — название населённых пунктов в России:

 Разбегаево — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Разбегаево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.